Sie und Er steht für:

 Sie und Er (1952), Originaltitel Elle et moi, französischer Spielfilm von Guy Lefranc
 Sie und Er (1963), Originaltitel Kanojo to kare, japanischer Spielfilm von Susumu Hani
 Sie und Er (1992), deutscher Fernsehfilm von  Frank Beyer
 Sie und Er (Zeitschrift), Schweizer Publikumszeitschrift 
 Sie und er, Originaltitel Elle et lui, Roman von George Sand (1859)
 Sie und Er (Kishon), Originaltitel He and She, Theaterstück von Ephraim Kishon (1963)